La Collectionneuse est le nom de deux films français :

 La Collectionneuse, film français d'Éric Rohmer sorti en 1967 ;
 La Collectionneuse, film pornographique français de Fred Coppula sorti en 2001.

Voir aussi